Iłża (plaats), plaats in Polen
 Iłża (gemeente), gemeente in Polen